Ю́рий Юро́вский: Юровский, Юрий Георгиевич (1939—2020) — советский и российский гидролог, доктор наук.
 Юровский, Юрий Ильич (1894—1959) — российский и советский актёр, театральный режиссёр, народный артист СССР.